Superligaen 1998/1999 var den nionde säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 26 juli 1998 och 16 juni 1999, med vinteruppehåll.

Danska mästarna och tvåan kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1999/2000, medan trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1999/2000. Fyran och femman kvalificerade sig för Intertotocupen 1999, medan de två lägst placerade lagen flyttades direkt ner till 1. division. Vinnaren och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Fixtures at NetSuperligaen.dk
  Peders Fodboldstatistik

1998 i Danmark
1999 i Danmark
Fotbollssäsongen 1998/1999
1998/1999